Finse ijshockeyploeg (mannen)
 Finse ijshockeyploeg (vrouwen)